Argentijns voetbalelftal (mannen)
 Argentijns voetbalelftal (vrouwen)